Tepakán es un topónimo en idioma maya, que puede referirse a:

 Tepakán, localidad del estado de Yucatàn, en México, cabecera del municipio homónimo; 
 Tepakán (municipio), uno de los 106 municipios del estado de Yucatán;
 Tepakán, localidad en el municipio de Calkiní, estado de Campeche, en México.